Смо́льникова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Смольникова, Ирина Анатольевна (род. 1980) — казахстанская легкоатлетка-стайерка.
 Смольникова, Мария Александровна (род. 1987) — российская актриса.